Childia — єдиний рід родини Childiidae двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Рід містить 15 видів:
 Childia aculifera (Nilsson, Wallberg & Jondelius, 2011)
 Childia brachyposthium (Westblad 1942)
 Childia crassum (Westblad 1942)
 Childia curinii (Nilsson, Wallberg & Jondelius, 2011)
 Childia cycloposthium (Westblad 1942)
 Childia dubium (Westblad 1942)
 Childia etium (Marcus 1954)
 Childia gracilis (Westblad 1945)
 Childia groenlandica (Levinsen, 1879)
 Childia leptoposthium (Riedl 1956)
 Childia macroposthium (Steinböck, 1931)
 Childia submaculatum (Westblad 1942)
 Childia trianguliferum (Westblad 1942)
 Childia vivipara (Tekle, Raikova & Jondelius, 2006)
 Childia westbladi (Marcus 1950)

Ацеломорфи
Родини тварин
Роди тварин